Ceresara, comune in provincia di Mantova
 Ceresara, antica nobile famiglia mantovana del XIII secolo
 Paride da Ceresara (1466-1532), umanista e poeta